Анура́дха () — многозначный термин.

 Анурадха — богиня удачи в индуизме.
 Анурадха — 17-я накшатра в индийской астрологии.
 Анурадха — индийский фильм 1960 года.